Xanthia subflava är en fjärilsart som beskrevs av Eduard Friedrich Eversmann 1848. Xanthia subflava ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
subflava